Абдрахманово — название населённых пунктов в России.

 Абдрахманово — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Абдрахманово — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Абдрахманово — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Абдрахманово — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Абдрахманово — село в Альметьевском районе Татарстана.
 Абдрахманово — деревня в Сармановском районе Татарстана.